Bree — município belga
 Bree Olson — atriz pornográfica
Bree (Tolkien) — localidade na saga O Senhor dos Anéis

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de prenomes